SDI est une abréviation ayant de nombreuses significations. 

SDI peut signifier :

Informatique et connectique 
 Serial digital interface est un protocole de transmission des données vidéo numérique
 Single document interface

Sociétés et institutions 
 Sarawak Development Institute
 Spatial Data Infrastructure

Autres

En français 
 Schéma directeur informatique
 Système de Détection Incendie
 Syndicat des distributeurs indépendants

En anglais 
 Scuba Diving International
 Spatial Data Infrastructure
 Strategic Defense Initiative, la « guerre des étoiles »
 Moteur SDI,  moteur atmosphérique à injection diesel